Казальс () — фамилия каталонского происхождения

Известные носители 
 Казалс, Розмари (род. 1948) — американская профессиональная теннисистка и бизнесвумен.
 Казальс, Пау (Пабло, 1876—1973) — каталонский виолончелист, дирижёр, композитор, музыкально-общественный деятель.
 Казальс, Элой (род. 1982) — испанский футболист.